Parco della Ronza – area verde della Sicilia
 Carlo Ronza – politico italiano
 Robi Ronza – giornalista, scrittore e studioso cattolico italiano